Джованни Джакомо Тенкалла (; ) — архитектор и скульптор итальянского происхождения, работавший в Австрии, Богемии и Моравии.

Биография 
Джованни Джакомо Тенкалла родился в городе Биссоне, кантона Тичино, входящего в состав Итальянской Швейцарии в семье Пьетро Антонио Тенкаллы. Точная дата рождения неизвестна, около 1593 года. Его становление, как художника и скульптора, прошло в Риме. Как архитектор, он упоминается в 1629 году, в Польше. Затем он перебрался в Австрию, где получил своего самого важного клиента, Максимилиана фон Лихтенштейна. По его заказам он построил ряд зданий, среди которых замок в Рабенсбурге, церковь Вознесения Пресвятой Богородицы в Вальтице, реконструкция замка в Леднице, реконструкция замка в Бучовице. К несчастью, вскоре после ремонта, в 1638 году, обрушился купол церкви в Вальтице, и Тенкалла был вынужден оставить службу у Максимилиана фон Лихтенштейна. Даже после этого инцидента, у него хватало заказов, например, от влиятельного рода Дитрихштейнов, для которых он построил капеллу Святой Анны в Микулове и, возможно, дворец Дитрихштейнов в Брно.

Умер в родном городе, в 1653 году.

Является отцом художника Карпофоро Тенкаллы. Предположительно является отцом или дядей архитектора Джованни Пьетро Тенкаллы. Его младший брат — Константино Тенкалла.

Некоторые работы 
 Доминиканская церковь в Вене (1630 год).
 Замковая церковь в Валтице.
 Церковь Вознесения Пресвятой Богородицы в Валтице по заказу Максимилиана фон Лихтенштейна (1631-1638 год). После увольнения Тенкаллы проект закончил Андреа Эрна, и церковь освятили 29 июня 1671 года.
 Лоретанская капелла церкви Святой Анны в Микулове по заказу Максимилиана Дитрихштейна (1636 год).
 Перестройка в стиле барокко замков в Рабенсбурге, Бучовице (с 1633 года), Валтице и Леднице (1632-1638) по заказу Максимилиана фон Лихтенштейна.
 Маньеристский фонтан в Бучовице по заказу Максимилиана Лихтенштейна (1637 год).
 Планирование дворцового сада в Леднице по заказу Максимилиана Лихтенштейна.
 Монастырский комплекс минимов и паломническая церковь Рождества Девы Марии во Вранове.
 Приходская церковь Успения Пресвятой Богородицы в Бучовице (после 1637 года).
 Возможно, реконструкция замка в Моравски-Крумлове по заказу Гундакера фон Лихтенштейна.
 Возможно, реконструкция замка Микулов по заказу кардинала Франца фон Дитрихштейна.
 Возможно, реконструкция дворца Дитрихштейнов в Брно по заказу кардинала Франца фон Дитрихштейна (1614-1618 год).

Галерея некоторых работ

Литература 
 Jozef Medvecký, Zu den Quellen von Tencallas Malstil Carpoforo and Giacomo Tencalla in Czech lands, in Ars, 40, 2007, 2, 237-244.
 Martin Madl, Distinguishing - similarities - style: Carpoforo and Giacomo Tencalla in Czech lands, in Ars, 40, 2007, 2, 225-236. 
 Giorgio Mollisi, I Tencalla di Bissone. Una grande famiglia di artisti di livello europeo, in Giorgio Mollisi (a cura di), Bissone terra di artisti, in Arte&Storia, anno 8, numero 41, Lugano dicembre 2008, 83-86.
 Rūstis Kamuntavičius et alii: Artisti del lago di Lugano e del Mendrisiotto in Lituania, in Gli artisti del lago di Lugano e del Mendrisiotto nel Granducato di Lituania (dal XVI al XVIII sec.), Hrsg Giorgio Mollisi, «Arte&Storia», Edizioni Ticino Management, anno 13, numero 59, agosto-ottobre 2013, Lugano 2013.
 Ivano Proserpi: I Tencalla di Bissone, Collana artisti dei Laghi. Itinerari europei, Fidia edizioni d’arte, Lugano 1999.

Примечания 

Архитекторы Чехии
Архитекторы барокко